a posteriori (lateinisch a ‚von … her‘ und lateinisch posterior ‚der spätere, hintere, jüngere, folgende‘) bezeichnet:
 a posteriori, in der Philosophie eine epistemische Eigenschaft von Urteilen, die auf der Basis der Erfahrung gefällt werden
 einen Umweltzustand in der bayesschen Statistik, siehe A-posteriori-Wahrscheinlichkeit
 A-posteriori-Sprache, konstruierte Sprache, die bereits bestehenden Sprachen folgt, siehe aposteriorische Sprache
 A Posteriori (Album), Studioalbum des deutschen Musikprojekts Enigma (2006)

Siehe auch:
 a priori (Gegensatz)